Доріс Бурес (нім. Doris Bures; 3 серпня 1962, Відень, Австрія) — австрійський політик (Соціал-демократична партія Австрії;
 Буресс, Бурес, Буре́сс (фр. Bouresse) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна.